

Ільїнське сільське поселення — сільське поселення, Казанський район, Тюменська область
 Ільїнське сільське поселення — сільське поселення, Моргауський район, Чувашія
 Ільїнське сільське поселення — сільське поселення, Слободський район, Кіровська область
 Ільїнське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край